

Календарь

Итоговое положение

Ссылки
 Обзор сезона 1980г.

Сезоны DRM